Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2014 waren ein Damentennisturnier der Premier-Kategorie, das Preisgeld betrug insgesamt 2.000.000 US-Dollar. Sie fanden vom 17. bis zum 22. Februar 2014 in Dubai statt. In der gleichen Woche fanden in Rio de Janeiro die Rio Open 2014 statt, die der International-Kategorie angehörten.

Die Dubai Duty Free Tennis Championships wurden auf Hartplatz ausgetragen. Im Einzel gingen 28 Spielerinnen an den Start, die vier topgesetzten Spielerinnen erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Im Doppel starteten 16 Paare.

Titelverteidigerin im Einzel war Petra Kvitová, im Doppel das Duo Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Dubai Duty Free Tennis Championships 2014 fand vom 15. bis 16. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden in drei Runden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Dubai